Алексей Никитушкин: Никитушкин, Алексей Константинович (1952—1995) — советский хоккеист.
 Никитушкин, Алексей Сергеевич (род. 1996) — российский гандболист.